Ставраков — фамилия:

 Ставраков, Захар Христофорович — Георгиевский кавалер; полковник; № 3809; 12 декабря 1824.
 Ставраков, Семён Христофорович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 1970 (878); 20 мая 1808.